Kiam est un patronyme porté notamment par :

 Omar Kiam (1894-1954), costumier et créateur de mode américain ;
 Victor Kiam (1926-2001), un entrepreneur américain.

Homonymie de patronyme